Liste des villes du Monténégro.

Villes du Monténégro de plus de  habitants

Annexes

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes des Balkans
 Subdivisions du Monténégro (Opština)

Sources

Liens externes 

 Office Fédéral de Statistiques

Montenegro
 
Liste en rapport avec le Monténégro